Frauwallner ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Frauwallner (* 1957), österreichische Unternehmerin, Wissenschaftlerin und Autorin
 Erich Frauwallner (1898–1974), österreichischer Indologe
 Helly Frauwallner (* 1958), österreichischer Endurorennfahrer